Милорадово — название населённых пунктов:

Россия 
 Милорадово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.

Украина 
 Милорадово — село в Котелевском районе Полтавской области.